NLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Darnley Island (Australia)